Валентин Сперанский:
 Сперанский, Валентин Иванович (1887—1974) — деятель советских спецслужб.
 Сперанский, Валентин Николаевич (1877—1957) — сын медика Н. В. Сперанского, философ, правовед, политолог, историк литературы, публицист, общественный деятель, автор ЭСБЕ.